Voici la liste des planètes mineures numérotées de 202001 à 203000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 202001 à 203000

202001-202100

202101-202200

202201-202300

202301-202400

202401-202500

202501-202600

202601-202700

202701-202800

202801-202900

202901-203000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 200 001 à 300 000